bł. Zofia Czeska (1584–1660) – polska zakonnica, założycielka prezentek
 bł. Zofia Ximénez Ximénez (1876–1936) – hiszpańska działaczka Akcji Katolickiej, męczennica

Zobacz też: Święta Zofia